A Luxen sorozat egy sci-fi, romantikus, fantasy könyvsorozat.

Írónője Jennifer L. Armentrout, a The New York Times és az International Bestselling írója. 1980. június 4-én született. Jelenleg Martinsburgben, Nyugat-Virginiában él férjével és Loki nevű Jack Russel kutyusával. Az Obszidián volt az első kötete, amivel nagy sikert aratott.

A sorozat részei 
 0.5 Shadows (árnyak) 
 1. Obsidian (obszidián, lux. 1.)
 1.5 Oblivion (feledés 1. rész [az obszidián tükörregénye, melyben Daemon a főszereplő])
 2. Onyx (ónix, lux. 2.)
 2.5 Oblivion (feledés 2. rész)
 3. Opal (opál, lux. 3.)
3.5 oblivion (feledés 3. rész)
 4. Origin (eredet, lux. 4.)
 5. Opposition (ellenállás, lux. 5.)
 Obsession (a negyedik kötetben már megjelenő, arumról van szó ebben a kötetben, Hunterről.)

Magyarul 
Obszidián. Luxen 1.; ford. Miks-Rédai Viktória; Könyvmolyképző, Szeged, 2013 (Vörös pöttyös könyvek)
Ónix. Luxen 2.; ford. Miks-Rédai Viktória; Könyvmolyképző, Szeged, 2013 (Vörös pöttyös könyvek)
Opál. Luxen 3.; ford. Miks-Rédai Viktória; Könyvmolyképző, Szeged, 2014 (Vörös pöttyös könyvek)
Origin. Luxen 4.; ford. Miks-Rédai Viktória; Könyvmolyképző, Szeged, 2014 (Vörös pöttyös könyvek)
Opposition. Ellenállás. Luxen 5.; ford. Miks-Rédai Viktória; Könyvmolyképző, Szeged, 2015 (Vörös pöttyös könyvek)
Shadows. Árnyak. Luxen előzménynovella; ford. Miks-Rédai Viktória; Könyvmolyképző, Szeged, 2015 (Vörös pöttyös könyvek)

Obszidián (első rész) 

Ez a könyv egy Katy nevű lányról szól, aki édesanyjával Floridából egy nyugat-virginiai kisvárosba költözik. A lánynak nemsokára kezdődik az utolsó éve a középiskolában. Még nem ismer senkit, így amikor megtudja, hogy egy vele egykorú ikerpár lakik a szomszédjában, édesanyja unszolására bekopogtat hozzájuk. Barátságos fogadtatás helyett – amire mindenki számítana egy ilyen kisvárosban – egy arrogáns, szemtelen srác, Daemon nyit ajtót, félreérthetetlen jelét adva annak, hogy nem akar barátkozni. Katy még aznap találkozik az ikerpár lány tagjával, Dee-vel, aki őszintén örül a lány érkezésének. Dee közvetlen stílusa és kedvessége megragadja a Katyt, így nem kell sok idő, hogy összebarátkozzanak. A lány egyre több furcsaságot fedez fel az ikrek és a barátaik körül. Amikor Daemon megmenti őt egy halálos balesettől, mégpedig úgy, hogy megállítja az időt, kénytelen bevallani az igazat. Ám ezzel csak még nagyobb veszélybe sodorja a lányt. A végső összecsapás – árumok és luxenek között – eredményére pedig senki se számít.

A könyv Vörös Pöttyös.

Ónix (második rész) 
Miután az előző rész végén Daemon megmentette Katy-t, a srác rádöbben, érzelmei vannak a lány iránt, amit folyamatosan próbál neki a maga módján bebizonyítani. Eközben belép Blake, a kaliforniai srác, aki a könyv elején hatalmas népszerűségnek örvend a lányok körében, Daemon viszont nem örül neki, hogy Blake Katy körül legyeskedik. Aggodalma nem volt hiába való, mert nem sokkal Blake és Katy első randija után kiderül, hogy Blake sem egy egyszerű ember, ahogy azt ő állította. A könyv végén Blake távozásra kényszerül, egy kedvelt szereplő meghal, és egy eddig csak említésből ismert karakter is visszatér, a Black család hatalmas örömére.

Források 
 http://www.kellylupiolvas.com/2012/07/jennifer-l-armentrout-obsidian-lux1.html

Könyvsorozatok